(* 15. Februar 1973 in Písek) ist eine ehemalige tschechische Skilangläuferin.

Zu Beginn ihrer Sportkarriere war Neumannová auch als Mountainbikerin aktiv. Sie wurde Dritte bei der Europameisterschaft 1995 und nahm an den Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta teil, wo sie den 18. Platz erreichte. Danach konzentrierte sie sich ganz auf den Skilanglauf.

Neumannová, die bereits bei den Juniorenweltmeisterschaften 1991 in Reit im Winkl Silber über 5 Kilometer gewonnen hatte, gewann bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1997 Bronze über 15 km Freistil, bei den Olympischen Winterspielen 1998 Silber über 5 km klassisch und Bronze in der 10-km-Verfolgung, bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1999 Bronze über 5 km klassisch und bei den Olympischen Winterspielen 2002 Silber über 15 km Freistil und in der Verfolgung. Nach einer Babypause (am 2. Juli 2003 kam ihre Tochter Lucie zur Welt) gewann sie bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2005 Gold über die 10 km Freistil.

Bei den Olympischen Winterspielen 2006 gewann sie in Pragelato die Silbermedaille im Verfolgungsrennen über 15 Kilometer sowie die Goldmedaille über 30 Kilometer. Eine weitere Goldmedaille kam bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2007 in Sapporo hinzu, als sie das 10-km-Rennen im Freistil gewann. Dazu kam die Silbermedaille im 15-km-Verfolgungsrennen.

Im Skilanglauf-Weltcup gewann sie 18 Rennen. Zum Sieg in der Weltcup-Gesamtwertung reichte es jedoch nie, 2002 und 2005 wurde sie jeweils Zweite. Neumannová wurde 2006 zur tschechischen Sportlerin des Jahres gewählt. Nach der Saison 2006/07 beendete sie ihre Karriere. Für die Weltmeisterschaften 2009 in Liberec wurde sie 2006 als Ehrenvizepräsidentin berufen, seit August 2007 war sie als Chefin des Organisationskomitees tätig.

Erfolge

Olympische Winterspiele 
 1998 in Nagano: Silber über 5 km, Bronze im Verfolgungsrennen
 2002 in Salt Lake City: Silber über 15 km, Silber im Verfolgungsrennen
 2006 in Turin: Gold über 30 km, Silber im Verfolgungsrennen

Weltmeisterschaften 
 1997 in Trondheim: Bronze über 15 km
 1999 in Ramsau: Bronze über 5 km
 2005 in Oberstdorf: Gold über 10 km
 2007 in Sapporo: Gold über 10 km, Silber im Verfolgungsrennen

Juniorenweltmeisterschaften 
 1993 in Harrachov: Gold über 5 km, Bronze über 15 km

Siege bei Weltcuprennen

Weltcupsiege im Einzel

Etappensiege bei Weltcuprennen

Weltcup-Gesamtplatzierungen

Weblinks 

 Persönliche Website (tschechisch)
 
 

Skilangläufer (Tschechien)
Skilangläufer (Tschechoslowakei)
Radsportler (Tschechien)
Olympiasieger (Skilanglauf)
Weltmeister (Skilanglauf)
Olympiateilnehmer (Tschechien)
Olympiateilnehmer (Tschechoslowakei)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1994
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
Tschechischer Meister (Skilanglauf)
Träger der tschechischen Verdienstmedaille
Sportler des Jahres (Tschechien)
Tscheche
Geboren 1973
Frau